Cuadro puede hacer referencia a estos ejemplos; 

 Cuadrado, figura geométrica.
 Cuadro, lienzo, lámina o cualquier otro soporte de pintura entendido como su "encuadre", los bordes de la composición (que muy habitualmente tiene forma rectangular).
 Cuadro, parte de la obra teatral.
 Cuadro, conjunto de mandos de una empresa, administración o ejército, que también define a ciertos partidos políticos (partidos de cuadros frente a partidos de masas).
 Cuadro (vídeo): la mínima impresión de una pantalla completa que muestra el vídeo. Equivale a un fotograma de cine.

Otros usos
 Cuadro sinóptico, forma de visualizar la estructura lógica de la información.
 Cuadro de oposición de los juicios, esquema mediante el que se estudian las relaciones formales entre los diversos tipos de juicios aristotélicos.
 Cuadro de Punnett, diagrama usado por los biólogos.
 Cuadro móvil, útil para la práctica de la apicultura.
 Cuadro de bicicleta, pieza principal de una bicicleta, en el cual las ruedas y otros componentes se ensamblan.
 Cuadro (motocicleta), estructura de la motocicleta, en el cual las ruedas, motor y otros componentes se ensamblan.
 Cuadro de mando, tablero de instrumentos como el salpicadero del coche.
 Cuadro de mando integral
 Cuadro de distribución, uno de los componentes principales de una instalación eléctrica.
 Cuadro de infantería, formación defensiva formada con compañías que se disponen creando un cuadro apretado.
 Cuadro de costumbres, subgénero propio del costumbrismo.
 Cuadro clínico, conjunto de signos y síntomas de una enfermedad.

Notas